Moira puede referirse a:

 Moiras
 Moira (Down), Irlanda del Norte
 Moira (Leicestershire), Inglaterra
 Moira (Nueva York), Estados Unidos